Графиня — дворянский титул, супруга графа.

Также может означать:
 «Графиня» — пароход, построенный в 1909 году, переименованный в «Иосиф Сталин» и героически погибший 27 августа 1942 года при эвакуации гражданского населения из Сталинграда.